Ernest Guéguen (1885-1915) – calciatore francese
 Frédéric Guéguen (1970) – allenatore di calcio ed ex calciatore francese
 Jean Guéguen (1924-1998) – ciclista su strada francese 
 Raoul Gueguen (1947) – ex pentatleta francese